Alessandro Magnasco – pittore italiano
 Salvatore Magnasco – arcivescovo cattolico italiano
 Stefano Magnasco – calciatore cileno
 Stefano Magnasco – pittore italiano